Johannes Morsztyn ist der Name folgender Personen:

* Johannes Morsztyn der Ältere (1481–1541), krakauischer Ratsherr, Bankier und Kaufmann
 Johannes Morsztyn der Jüngere († 1581), krakauischer Ratsherr